Cet article liste les personnages secondaires du Pays du Feu, pays de fiction du manga et de l’anime Naruto.

Hokage 

C'est le chef du village caché de Konoha.

Hokage 

 fut le  et le fondateur du village caché de Konoha.

Hokage 

 fut le  du village caché de Konoha. Il succède son frère, Hashirama et meurt en laissant sa place à Hiruzen Sarutobi.

Hokage 

, le plus souvent désigné par son titre, est le  Hokage de Konoha. C'est le kage en place au début de l'histoire. Il a autrefois cédé sa place à Minato Namikaze, mais a repris ses fonctions à la mort de ce dernier. Il meurt face à Orochimaru, se sacrifiant pour sceller les pouvoirs de ce dernier.

Hokage 

, le plus souvent désigné par son titre de  du village caché de Konoha. C'est le père de Naruto. Il a été kage jusqu'à sa mort face à Kyûbi. L'ancien Hokage, Hiruzen Sarutobi a alors repris ses fonctions de kage.

Hokage 

 est le  Hokage  du village caché de Konoha. Elle fait également partie des Sannin. Jiraya et Naruto sont allés la chercher à la suite de la mort de Hiruzen Sarutobi face à Orochimaru. C´est aussi la petite fille du premier Hokage.

Hokage 

 est désigné par le seigneur du Pays du Feu pour devenir le  du village caché de Konoha. Il remplace Tsunade lorsque celle-ci est dans le coma, mais est tué par Sasuke Uchiwa à la suite du « Conseil des cinq kage », avant d’être intronisé par les jōnin du village et que son visage ne soit gravé sur le mur des Hokage.

Après la défection de Danzô du conseil des cinq kage, et l’annonce de sa mort,  est pressenti pour devenir  Hokage, mais peu avant sa nomination officielle, Tsunade sort du coma. Après la fin de la  guerre ninja, Tsunade décide de prendre sa retraite et de laisser sa place à Kakashi, qui devient officiellement le  Hokage, charge qu’il occupe pendant 10-15 ans avant de laisser la place à Naruto.

Hokage 

 devient  quand Kakashi décide de prendre sa retraite pour parcourir le monde 10-15 ans après la fin de la  guerre ninja. Son intronisation est marquée par un conseil des cinq kage prenant place à Konoha. Son père est le  Hokage.

Anciens

Homura Mitokado 

 faisait équipe avec Hiruzen Sarutobi et Koharu Utatane durant son enfance. Il est aujourd'hui membre du conseil du village de Konoha.

Profil 

 Âge : 68 ans

Koharu Utatane 

 faisait équipe avec Hiruzen Sarutobi et Homura Mitokado durant son enfance. Elle est aujourd'hui membre du conseil du village de Konoha.

Profil 

 Âge : 68 ans

ANBU

Yûgao Uzuki 

 est une kunoichi membre de l'escadron ANBU. La manière dont elle parle à Kakashi laisse supposer qu'il fut son senpai quand il était ANBU. Elle était aussi la petite amie de Hayate. Elle apparaît plus souvent dans l’anime que dans le manga, étant notamment l’un des personnages centraux de deux épisodes hors-série situés durant la  guerre ninja, où elle affronte Hayate manipulé par la technique de « Réincarnation des âmes » de Kabuto. Ces épisodes décrivent sa relation avec Hayate avant la mort de celui-ci par l’intermédiaire de flashbacks.

Profil 

 Âge : 22 ans ()
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : A
 Anniversaire : 3 novembre

Notes 

 Yûgao signifie , tandis que Uzuki était le nom du mois d'avril dans l'ancien calendrier lunaire japonais.
 Avant la confirmation de son nom dans le databook, ce personnage a été appelé Hanoko Gekko sur divers sites de fans. Bien que son vrai nom ait été donné, certains continuent à la nommer ainsi.
 Il n'est pas précisé si elle continue de vouloir se venger, ni si elle connait l'identité du meurtrier.

Technique 
 
 Yûgao effectue une rotation autour d'elle avec son épée et attaque immédiatement l'adversaire.

Yamato 

 est un ancien équipier de Kakashi Hatake au sein de l'ANBU et de l'ANBU Racine, et le remplace en tant que capitaine de l'équipe 7 quand Kakashi est à l'hôpital.

Taji 

 est une ninja médecin (eisen-nin), tuée par Tobi au cours de sa mission consistant à assister Kushina Uzumaki lors de son accouchement.

ANBU Racine

Danzô Shimura 

 est le chef de la section ANBU Racine. C'est un personnage mystérieux, qui désire changer les fondements de Konoha. Il a officié en tant que Hokage durant le temps du « Conseil des cinq kage ».

Nonô 

Nonô est une ancienne espion à la solde de la Racine, connue sous le nom de « la jeune fille itinérante ». Se lassant de ses missions, elle a rejoint un orphelinat financé par Konoha et s’occupant des orphelins de guerre, et notamment Kabuto avec qui elle noue un lien particulier. Forcée par Danzô à reprendre une mission pour éviter que la Racine ne s’en prenne à l’orphelinat, elle est infiltrée dans le village d’Iwa sous le nom de Nanigashi, tandis que Kabuto est lui aussi engagé par la racine pour devenir espion. Lorsque la racine décide de se débarrasser d’eux parce qu’ils en savent trop, ils font croire à Nonô que Kabuto a grandi sous une autre apparence et s’arrangent pour les faire s’affronter. Attaqué par Nonô, Kabuto lui porte un coup mortel en se défendant, avant de se rendre compte de sa méprise et de tenter de la soigner. Alors qu'elle agonise, elle déclare a Kabuto qu'elle ne le reconnaît pas, ce qui le traumatisera.

Saï 

 est un jeune homme de la section ANBU Racine, envoyé par Danzô pour compléter l'équipe 7 sous la direction de Yamato.

Shin 

 est un jeune orphelin, adopté par l’ANBU Racine avec Saï. Les deux jeunes gens se sont attachés au point de se considérer comme frères. Selon Saï, le caractère de Shin est semblable à celui de Naruto, « bruyant, impatient, brut ».

Shin meurt de maladie dans sa jeunesse, mais le lien qu’il avait établi avec Saï est le seul que ce dernier n’a jamais pu effacer, malgré le lavage de cerveau de la Racine. Si le manga ne précise pas grand chose des circonstances de sa mort, l’anime développe plus ce point : atteint d’une maladie incurable, Shin l’avait conservée secrète afin de pouvoir prétendre être mort lors du duel prévu contre Saï qu’il savait être l’aboutissement de leur entraînement au sein de la racine. Lorsque Danzô leur demande de combattre à mort, Shin fait semblant de vouloir tuer Saï, mais s’écroule toussant du sang, et lui révèle sa maladie, regrettant de n’avoir pu voir ses dessins dans un carnet qu’il lui avait offert auparavant et lui demandant de vivre pour lui également.

Lors de la  grande guerre ninja, Shin est invoqué par la « Réincarnation des âmes » de Kabuto, pour faire partie de l’Unité d’embuscades, envoyée combattre les avant-postes de l’alliance ninja avec notamment Sasori et Deidara. Shin doit faire face à Saï durant son premier combat et est utilisé par Deidara comme bombe humaine. Après qu’il s'est régénéré (caractéristique de la technique de Kabuto), Shin voit à terre le carnet de Saï avec le dernier dessin où ils se tiennent la main. La violente émotion qui saisit Shin le libère de l’emprise de Kabuto ; après avoir remercié Saï, son âme quitte le corps d’emprunt fourni par la technique, et son enveloppe corporelle se délite.

Jōnin

Shizune 

 est l'assistante de Tsunade,  Hokage du village de Konoha.

C'est la nièce de Dan Katō, le fiancé décédé de Tsunade.

Lorsque Tsunade accepte de devenir Hokage et retourne au village, Shizune l'accompagne et devient jonin de Konoha.

Sur son bras droit, elle a une arbalète lui permettant de lancer des aiguilles empoisonnées et elle peut souffler un poison qui a l'apparence d'une fumée violette. Elle possède un cochon du nom de Ton-Ton qu'elle emporte partout avec elle.

À Konoha, elle officie en tant qu'assistante de Tsunade, ainsi qu'en tant que médecin ninja.

Lors de l'arc hors-série Sanbi de l’anime, Shizune sera la jonin responsable de l'équipe spéciale formée par Tsunade afin de sceller le démon à trois queues.

Lors de l'invasion de Konoha, elle meurt, tuée par Ningendô, qui lui arrache son âme, après avoir découvert le secret des récepteurs de chakra qui leur était implantées dans le visage. Elle est par la suite ressuscitée par Nagato.

Lors de la quatrième grande guerre ninja, Shizune est nommée capitaine de l'unité de l'assistance médicale. Sakura va définitivement rejoindre sa division après son combat contre les zombies de Zabuza et Haku avec la division dirigée par Kakashi.

Une quinzaine d’années après la fin de la  guerre ninja, elle est toujours assistante du Hokage, qui est maintenant Naruto.

Techniques 

  - Rang A
Cette technique médicale est maniée par Shizune pour guérir et apporter des soins d'urgence aux blessés.
 
Grâce à un dispositif mécanique sur son bras, Shizune projette à grande vitesse des senbon sur son adversaire.
 
Technique réalisée avec l'aide d'autres shinobi médecins… Cette technique est de très haut niveau (rang A). Elle l’utilise sur Neji après son combat contre Kidômaru pour le soigner de sa blessure mortelle.
 
Shizune souffle un épais nuage de gaz toxique qui étouffe celui qui le respire.
 
Shizune lance des aiguilles de sa bouche.

Anime 

 
Technique de sceau dont Shizune se sert afin de tenter de sceller Sanbi avec l'aide de Ino, Sakura et Hinata. Cette technique comporte deux phases : la localisation, qui permet d'identifier la position exacte du démon, et la liaison qui, dresse un champ de force circulaire pour l’emprisonner.

Ton-Ton 

Ton-Ton est un cochon ; c’est un allié précieux pour Shizune, car il a un odorat exceptionnel et en fait profiter pleinement sa maîtresse. Il peut retracer quelqu'un seulement avec une odeur d'un objet appartenant à cette personne.

Bien qu'il ne puisse parler, Ton-Ton peut communiquer avec Shizune et Tsunade seulement en grognant. Il est avec elles depuis si longtemps que les deux personnes peuvent comprendre ce que ce petit cochon veut dire et se diriger immédiatement vers les lieux que Ton-Ton montre.

Anko Mitarashi 

 est une kunoichi du village de Konoha. Elle fait son apparition lors de la seconde partie de l'examen des chūnin auquel Naruto et son équipe participent. Elle est la jōnin responsable de la seconde épreuve.

Elle est presque aussi survoltée que Naruto. Sakura dit d'elle qu'elle est la version féminine de Naruto.

Histoire 

C'est lorsqu'elle affronte Orochimaru lors de la seconde épreuve de l'examen Chūnin que l'on découvre une partie de son passé mystérieux. À l'époque, Orochimaru, avant sa trahison, a été son sensei. En découvrant le fort potentiel d'Anko, Orochimaru lui a apposé son sceau maudit (le même que celui qu'il apposera à Sasuke Uchiwa). Anko n'ayant pas le désir de puissance et de vengeance, le pouvoir du sceau fut contenu, et ne prit pas possession d'elle. Orochimaru l'abandonna alors, prétextant son manque de puissance, en ayant pris soin de lui effacer la mémoire à l'aide d'un jutsu hypnotique irréversible.

Dans un story arc des épisodes hors-série, Anko sera amenée lors d'une mission à se rendre dans un des nombreux laboratoires secrets d'Orochimaru. La vision de cet endroit lui remémorera quelques souvenirs : elle se souviendra alors qu'en réalité, ce n'est pas Orochimaru qui l'a abandonnée parce qu'elle était faible, mais elle qui a choisi de son propre chef de ne pas le suivre après avoir pris conscience de ses sombres desseins.

Elle a honte d'être revenue vivante de la forêt de la mort.

En tant qu'ancienne élève d'Orochimaru, Anko maîtrise plusieurs attaques de type serpent et a signé le pacte lui permettant d'invoquer des serpents. Elle semble également avoir hérité de certains tics de son ancien sensei (elle aime "le sang qui coule à flot", tome 5).

Anko maitrise de nombreuses techniques interdites selon Orochimaru.

Elle fait un bref caméo dans l'épisode 30 de Shippuden.

Elle refait une apparition dans le chapitre 438, elle fait équipe avec Yamato et Sai, ils sont en mission à la recherche de Kabuto ; elle est capturée, et Kabuto l’utilise pour accroître sa puissance grâce au chakra d’Orochimaru qui est en elle.

Plus tard, lorsque Kabuto est vaincu par Itachi et Sasuke en marge de la  ninja, Sasuke ressuscite Orochimaru en apposant un sceau sur celui d’Anko, laissée ensuite inconsciente ; elle ne reparaît plus dans le manga avant le dernier chapitre se passant une quinzaine d’années après la  guerre ninja ; devenue très proche de la fille de Chôji, Chôchô, elle l’invite régulièrement à venir manger avec elle après les cours de l'Académie, et a en conséquence pris quelques rondeurs.

Techniques 

  — rang C
 Des serpents sortent de la manche d’Anko pour saisir son adversaire.
   — rang A
 Technique sacrificielle consistant à faire un sceau avec la main de son adversaire tuant les deux personnes. Apprise d’Orochimaru, Anko a voulu l'utiliser face à son ancien sensei qui l'a arrêtée au dernier moment en lui faisant remarquer qu'elle s'apprêtait à se suicider avec un « clone de l'ombre » (attrapé et coincé grâce à la « Poigne du serpent spectral »).
 
 Sceau d'Orochimaru qu'Anko parvient néanmoins à maintenir scellé par sa seule volonté.
 
 Anko peut invoquer des serpents.
 
 Technique qui produit un puissant souffle de feu. Une variante est utilisée aussi par le  Hokage.
  — rang B
 Technique semblable à Sen'ei Jashu, mais bien plus puissante car elle décuple le nombre de serpents invoqués, multipliant de ce fait sa dangerosité.

Ibiki Morino 

 est celui qui organise la première épreuve de l'examen pour devenir chūnin.

Lorsqu'il était au grade de genin, il avait pour coéquipier Hayate Gekkô et Tokara. Lors de la deuxième épreuve de l'examen chûnin, lui et son équipe ont affronté celle d'Anko.

Il est le Chef de la section d'interrogatoire et de torture de Konoha, et a lui-même été torturé quelques années plus tôt lors d'une mission et en garde des traces (particulièrement au sommet de son crâne, chauve et couvert de brûlures).

Il a une bonne connaissance du village, et dirige aussi certaines troupes de ninja qui défendent le village contre l'invasion et la destruction de Konoha.

Dans l'arc de l'invasion de Konoha, on le voit combattre Pain en utilisant des techniques liées à la douleur et à la torture.

Dans un arc hors-série de l’anime, Ibiki a un petit-frère, Idate, qui vit au Pays du Thé après son échec à l'Examen des Chûnin.

Profil 

 Âge : Partie I — 27 ans ; Partie II — 31 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : A
 Anniversaire : 20 mars
 Signe astrologique : Poissons
 Couleur des yeux : Noirs
 Couleur des cheveux : Chauve
 Matricule : 010913

Techniques

Anime 

 
 Ibiki invoque un maneki neko sous l'adversaire. Cette statue s'ouvre en deux et se referme autour de la cible.
Des chaînes s'enroulent alors autour de la statue et l'entraînent sous terre.
 
 Ibiki invoque des chaînes qui capturent l'adversaire. Une cage se referme alors autour de lui.
Des fils acérés s'enroulent alors autour du corps de la cible. Ibiki peut contrôler leur contraction pour torturer l'adversaire et lui soutirer des informations.

Ebisu 

 est un jōnin instructeur de Konoha qui forme notamment les prétendants au titre de Hokage (il se considère d'ailleurs comme un instructeur d'élite). Il est ainsi le professeur particulier de Konohamaru pour qu'il succède un jour à son grand-père, le  hokage. Au début du manga, il a beaucoup de mépris pour Naruto Uzumaki à cause de son insolence et du démon renard qui est scellé en lui. Mais cela change lorsqu'il voit les efforts de Naruto et l'influence positive qu'il a sur Konohamaru.

Il avait pour coéquipiers Genma et Gaï lorsqu'il était au grade de genin.

Son nom est un homonyme du nom du dieu shinto Ebisu qui est souvent représenté en protecteur de jeunes enfants.

Depuis leur première rencontre, il est surnommé « pervers à lunettes » (« obsédé à lunettes » dans l’anime) par Naruto à cause de son attitude « pas très nette » (lorsque Naruto utilise sa technique du Harem, Ebisu saigne du nez et tombe en pâmoison).

Ebisu apparaît dans le deuxième chapitre et le deuxième épisode de l’anime. Il tente de raisonner Konohamaru, afin qu'il suive son enseignement, se présentant comme « le meilleur raccourci pour devenir Hokage », mais ce dernier préfère suivre Naruto qui est le seul à avoir osé lui donner une taloche, bien qu’ayant appris qu’il était le petit-fils du  Hokage.

Durant le mois de préparation précédant la phase finale de l'examen chūnin, Kakashi Hatake confie à Ebisu l'entraînement de Naruto, afin qu'il lui apprenne à ne pas gaspiller son chakra. Naruto accepte à contre-cœur, car il juge Ebisu plus faible que lui. Mais c'est finalement Jiraya qui prendra le relais de cet entraînement, à la suite de sa rencontre fracassante avec Ebisu (mis KO par une invocation de Jiraya, qu’il tentait de sermonner sans l’avoir reconnu, l’ayant vu épier dans la salle des bains thermaux réservée aux femmes). Plus tard, Jiraya s’excuse auprès d’Ebisu pour lui avoir « volé » son élève.

Dans la  du manga, Ebisu est devenu le sensei de Konohamaru ainsi que de ses coéquipiers Udon et Moegi ; ils ont pour mission d'aller aider et d'assurer la sécurité dans le village caché de Suna, après l'attaque d’Akatsuki.

Durant l'attaque de Konoha par Pain, il attaque un des avatars de ce dernier, Jigôkudô qui s'apprêtait à tuer Konohamaru pour laisser au jeune garçon le temps de s'enfuir, et Konohamaru le sauve en utilisant l'« Orbe tourbillonnant », enseigné par Naruto, sur Jigôkudô.

Profil 

 Âge : Partie I — 28 ans ; Partie II — 31 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : A
 Anniversaire:
 Signe astrologique : Poisson
 Couleur des yeux : Noirs
 Couleur des cheveux : Noirs
 Équipe : Équipe Ebisu (Udon, Moegi, Konohamaru)
 Doublage : Tony Beck

Techniques 

 
 Cette technique, inscrite sur le parchemin des techniques interdites, permet de créer un clone consistant avec une volonté propre et pouvant effectuer des techniques.

Aoba Yamashiro 

Aoba Yamashiro est un jōnin de Konoha. Lors de ses interventions, il a l'air à l'aise sur le genjutsu. C'est par sa faute que Sasuke apprend que Itachi est de retour dans le village.

Dans la seconde partie, il réapparait pour sauver Shikamaru, Izumo et Kotetsu mais trop tard pour Asuma. Il est capable d'utiliser le même genre de genjutsu qu'Itachi avec des corbeaux qu'il fait attaquer en nuée pour faire diversion et gêner ses adversaires. Il peut également lire dans les souvenirs de ses adversaires en leur touchant le front pour leur soutirer des informations.

Il accompagne, avec Gaï et Yamato, Naruto sur l’île cachée de Kumo, où ce dernier doit apprendre à maîtriser son démon.

Pendant la  guerre ninja, il fait partie de l'unité chargée de la récolte d'information avec Inoichi Yamanaka.

Profil 

 Âge : Partie I — 30 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : O
 Anniversaire : 3 septembre
 Doublage : Tony Beck

Techniques 

 
Aoba invoque une nuée de corbeaux qui se clonent en continu, recouvrant l’ennemi.
 Technique secrète - Les aiguilles de pierres
 Technique consistant à envoyer des kunaï reliés à des fils parcourus par du chakra afin de paralyser son adversaire.

Genma Shiranui 

 est un personnage du manga Naruto.

C'est un jōnin spécial de Konoha. Après la mort d'Hayate Gekkô, il le remplace comme arbitre des combats de la phase finale de l'examen chūnin.

Lorsqu'il était au grade de genin, ses coéquipiers étaient Gaï et Ebisu.

Il a toujours un senbon dans sa bouche et il semble s'en servir d'arme de jet avec précision.

À la suite de l’attaque de Konoha par Orochimaru, il est mis avec Raidô dans l’équipe de Shizune ; tombant sur le quartet du Son ramenant Sasuke à Orochimaru, ils combattent à deux les quatre sbires ayant activé le second niveau du sceau maudit et se font vaincre.

Pendant la  guerre ninja, il fait partie de l’escorte des seigneurs féodaux avec la Mizukage, Chôjûrô et Raidô. Ils affrontent le Zetsu noir.

Il faisait partie avec Raidô et un autre compagnon et de la garde spéciale du  Hokage Minato Namikaze, et celui-ci leur a appris à maîtriser sa technique de téléportation, qu’ils ne peuvent cependant utiliser qu’en combo.

Profil 

 Âge : Partie I : 30 ans - Partie II : 32 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 17 juillet
 Signe astrologique : Cancer
 Groupe sanguin : A
 Seiyū : Hiroaki Hirata

Hayate Gekkô 

 est un jōnin spécial, arbitre lors des matchs préliminaires de l'examen chūnin. Il a toujours l'air fatigué et il tousse beaucoup, ce qui laisse penser qu'il est atteint d'une maladie incurable (ou qu'il fume trop).
Peu de temps avant la phase finale de l'examen chūnin il repéra Kabuto et Baki qui étaient en train de comploter contre Konoha, mais il est assassiné par ce dernier avant de pouvoir faire son rapport.
On verra par la suite qu'il avait une petite amie, Yûgao Uzuki, travaillant dans les ANBU. Celle-ci apparaîtra durant l'attaque de Konoha, puis, par la suite, peu avant l'enterrement du  Hokage où elle discutera avec Kakashi en apportant des fleurs sur la tombe d'Hayate. Il réapparaît dans l'animé, pendant la Quatrième Grande Guerre Ninja, ayant été ramené à la vie par Kabuto, il est forcé à affronter sa petit amie.

Lorsqu'il était au grade de genin, il avait pour coéquipiers Ibiki et Tokara.

Gekkō signifie clair de lune, tandis que Hayate signifie aussi rapide que le vent. Ces deux noms furent aussi les noms d'avions japonais lors de la Seconde Guerre mondiale.
Hayate est gaucher et manie correctement le sabre.

Profil 

 Âge : 23 ans (décédé)
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 2 novembre
 Groupe sanguin : AB

Techniques 

  — rang B
 Technique de clonage (deux au maximum), elle lui sert à utiliser la technique de La Danse sous la Nouvelle Lune.
  — Rang A
 Consiste à attaquer au tachi avec plusieurs clones pour faire diversion. L'enchaînement est très rapide et assurément difficile à maîtriser puisque Baki le complimente sur sa technique.

Dan Katô 

 était le fiancé de Tsunade et l'oncle de Shizune. À cause de la mort de sa jeune sœur, il s'était promis de tout faire pour protéger les gens qu'il aimait, et pour cela, il souhaitait devenir Hokage.

Il utilise une technique qui lui permet de se transformer en fantôme.

Dan est mort un peu plus tard pendant la guerre, malgré les efforts désespérés de Tsunade pour le sauver ; sa mort est à l'origine de l'hématophobie de Tsunade et de son départ de Konoha avec Shizune.

Après son offensive avortée sur Konoha, Orochimaru proposera à Tsunade de ressusciter Dan et Nawaki grâce à son kinjutsu si elle accepte de soigner ses bras.

Lors de la  guerre ninja, Dan est invoqué par la technique de la « Réincarnation des âmes » de Kabuto afin de combattre contre l’« alliance shinobi » ; il est opposé à Chôza Akimichi qui le pousse dans une barrière de flammes violettes. Alors que la Réincarnation des âmes est annulée par Itachi, il utilise sa propre technique pour rejoindre le champ de bataille où Tsunade et les autres kage affrontent Madara. Il parvient à sauver Tsunade d'une attaque de Madara en prenant le contrôle de son corps, tout en lui donnant du chakra, puis lui parle quelques instants avant de lui dire adieu en l'embrassant sur le front, comme elle l'avait fait avec lui au début de leur relation.

Profil 

 Âge : 27 ans (décédé)
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 4 décembre
 Groupe sanguin : A
 Seiyū : Takuma Suzuki

Techniques 

 
Dan peut extraire son esprit de son corps pour attaquer un adversaire, ou prendre le contrôle d’un autre corps.
Cette technique a été contrée par une barrière spatiale dressée autour de l’utilisateur, le .
Cette technique a tué beaucoup de ses adversaires de son vivant.

Sakumo Hatake 

, surnommé , est le père de Kakashi. Il est dit dans le Kakashi Gaiden, que même les trois sannins légendaires faisaient pâle figure devant lui. Alors que Kakashi était encore à l'académie ninja, Sakumo est affecté à une mission importante, et doit choisir entre poursuivre la mission ou sauver la vie de ses hommes. Il abandonne la mission, mais est loin d'être traité en héros pour ce choix, et même ses subordonnés lui reprochent sa décision. Détruit physiquement et psychologiquement, il décide de mettre fin à ses jours. Après sa mort, son fils hérite de son sabre de chakra brillant.

Sakumo Hatake a tué les parents de Sasori durant l'une de ses missions, ce qui explique que Chiyo garde une certaine rancœur contre lui.

Lors de l'attaque de Pain contre Konoha, Kakashi, vidé de son chakra, vit une EMI et discute avec son père dont on découvre alors le visage.

Raidô Namiashi 

Raidô Namiashi fait partie des jōnin spéciaux de Konoha, il est généralement aux côtés de Genma, Iwashi et Shizune dans l'équipe Genma. On le découvre pendant l'Examen Chuunin où il aura notamment pour tâche de protéger le troisième Hokage. Balafré sur tout le visage, il n'a pas un caractère très trempé et sait obéir aux ordres.

Il utilise des techniques de combat rapproché ainsi qu'un Katana noir avec lequel il se fond dans un nuage de corbeaux provoqué par une illusion de son équipier Aoba.

Lors de l'attaque de Konoha par les sbires d'Orochimaru et de Suna, il sera défait et échouera dans son devoir de protection. Il recroisera par hasard le Quartet du Son alors qu'ils sont en route vers Oto pour ramener Sasuke à Orochimaru. Aidé de Genma, il ne pourra rivaliser avec la puissance qu'offre le niveau 2 de la marque maudite à Sakon, Tayuya, Kidômarô et Jirôbô. Heureusement, les deux ninjas de Konoha pourront survivre grâce aux soins prodigués par Shizune peu de temps après l'affront.

Raidô fera ensuite équipe avec Ino, Chôji et Aoba pour la traque d’Akatsuki lancée par Tsunade. Ils sauveront de justesse Shikamaru, Izumo et Kotetsu des griffes du duo Kakuzu et Hidan. Malheureusement, ils arriveront trop tard pour sauver Asuma.

Pendant la  guerre ninja, il fait partie de l'escorte des seigneurs féodaux avec la Mizukage, Chôjûrô et Genma. Ils affrontent le Zetsu noir.

Il faisait partie avec Genma et un autre compagnon de la garde spéciale du  Hokage Minato Namikaze, et celui-ci leur a appris à maîtriser sa technique de téléportation, qu’ils ne peuvent cependant utiliser qu’en combo.

Profil 

 Âge : Partie I — 31 ans ; Partie II — 35 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : AB
 Anniversaire : 28 août

Ranka 

 fait partie de l’unité de reconnaissance d’Anko envoyée espionner le quartier général d’Akatsuki au début de la  guerre ninja.

Alors qu’il est en route avec ses compagnons pour fournir les informations recueillies, il est capturé par l’équipe de Sasori et Deidara, invoqués et manipulés par Kabuto, et doit combattre l’unité d’embuscade de Kankurô. Libéré des liens de marionnettiste de Sasori par Omoï, il est soigné à la suite de la bataille gagnée par l’unité de l’Alliance ninja.

Chūnin

Iruka Umino 

 est un ninja chūnin du village de Konoha, où sa principale fonction est d'enseigner à l'Academie ninja. Il est également le tuteur du héros, Naruto Uzumaki.

Il a les yeux noirs et les cheveux châtains, et possède une large cicatrice sur le visage qu'il a depuis son enfance ; il adore les ramens tout comme Naruto. C'est aussi lui qui lui donnera son premier bandeau de ninja de Konoha.

Ses parents sont morts en affrontant le démon renard à neuf queues, et il comprend donc très bien Naruto pour avoir été un orphelin, même si d’après l’anime, il a eu du mal à accepter Naruto et à le dissocier du démon renard, mais a fini par prendre le jeune ninja sous son aile grâce à l’aide de Kakashi, et est à l’origine de son rêve de vouloir devenir Hokage.

Iruka est une personne très importante pour Naruto car il est le premier à avoir cru en lui. Iruka s'inquiète beaucoup pour ses élèves, et n'hésite pas à crier prudence.

Son ami Mizuki le trahit pour dérober un rouleau, et est arrêté et jeté en prison. Dans l’anime, Mizuki s’échappe de prison et revient pour une vengeance contre Iruka, mais se fait arrêter à nouveau grâce à Naruto.

Dans la seconde partie du manga, Iruka est chargé de surveiller Naruto durant la  guerre ninja ; échouant dans sa tâche, il demande à Killer Bee de veiller sur le jeune ninja. Il participe à la préparation du mariage de Naruto et Hinata, se déguisant en mascotte pour espionner les amis de Naruto, qui cherchent un cadeau de mariage. Il donne notamment des conseils à Gaara et Lee au sujet de leur cadeau. La veille du mariage de Naruto et Hinata, il accepte la demande de Naruto de jouer le rôle du père.

Il réapparaît dans l'épilogue, une quinzaine d’années après la guerre, où il constate la ressemblance de caractère entre Boruto Uzumaki et son père. Face à la colère de Konohamaru envers Boruto pour ses bêtises, il trouve des excuses au jeune garçon, estimant qu’il agit ainsi comme son père à son âge pour attirer l’attention, et non pas pour nuire.

Profil 

 Âge : Partie I - 22-23 ans / Partie II : 25 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 26 mai
 Signe astrologique : Gémeaux
 Groupe sanguin : O
 Matricule : 011850
 Doublage : Alexandre Crépet

Techniques 
  — rang E
 Technique de base qui consiste à prendre l'apparence d'une personne, d'un animal ou d'un objet.

 Technique de sceau qui crée un cercle autour de l'utilisateur.
Toute personne capturée dans ce cercle devient incapable de bouger.

Anime 
 
Formation en carré. Toute personne entrant dans le périmètre du carré formé par les bombes se retrouve immobilisé et déclenche l'explosion de celles-ci.

Mizuki Tôji 

Mizuki Tôji est un des professeurs de l'Académie des ninjas de Konoha. Lors du troisième essai de Naruto à l'examen final, il est examinateur avec son collègue Iruka Umino pour l'ultime épreuve. Naruto fait alors une bien piètre prestation que Mizuki tente vainement de valoriser. Iruka, intransigeant, ne se laisse pas convaincre et recale le jeune garçon.

Un peu plus tard, Mizuki s'entretient avec Naruto et lui conseille d'aller voler chez le Hokage un rouleau qui lui permettrait de réussir l'examen. En fait, ce rouleau contient des techniques interdites que Mizuki voudrait bien obtenir pour l'utiliser contre le village.
Dans la nuit, Naruto parvient à s'emparer du rouleau et se retrouve pourchassé par les ninjas du village. Iruka le retrouve, suivi de près par Mizuki qui tente alors de récupérer le rouleau. C'est à ce moment-là que Mizuki révèle à Naruto qu'il possède en lui Kyūbi et que c'est pour cela que les autres villageois l'évitent. Alors que Mizuki tente de tuer le jeune garçon, Iruka s'interpose et reçoit un shuriken géant dans le dos. Naruto parvient à battre Mizuki avec l'unique technique qu'il a appris du rouleau, le « Multi clonage supra ».

Le personnage de Mizuki est réutilisé dans un arc hors-série de l’anime. Tsunade pense que c’est Orochimaru qui a ordonné à Mizuki de voler le rouleau, estimant qu'un chûnin comme Mizuki ne pouvait pas s'en servir à son niveau. Mizuki s'échappe de prison avec Fûjin et Raijin qu'il corrompt en leur promettant de la nourriture, et avec un sceau que lui a infligé Orochimaru, veut développer son pouvoir ; il réussit à se transformer en une sorte de tigre, augmentant considérablement sa force mais diminuant sa vitesse, ce qui le rend vulnérable à la technique de « Libération des quatre bombes scellées » d’Iruka. Naruto frappe ensuite Mizuki avec son « Orbe Tourbillonnant », et le vainc. Tsunade comprend que la drogue qu'avait avalé Mizuki pour être plus fort lui a infligé de tels effets secondaires qu'il ne pourra plus jamais combattre : il devient maigre, marron, ridé et handicapé.

Lors de son second combat contre Iruka, ce dernier ne se bat pas à fond contre Mizuki car il le considère encore comme un ami et tente de le raisonner. Mizuki lui révèle qu'il n'a jamais été son ami et a toujours été jaloux de lui ; les autres enfants de leur âge étaient gentils avec Iruka car il venait de perdre ses parents, tués par Kyûbi. Lorsque Mizuki surprend Iruka à pleurer sur la tombe de ses parents, il se réjouit du malheur d'Iruka et voit en ça une punition. Mais lorsque le  Hokage console Iruka et débusque Mizuki, il propose à Iruka de venir jouer et se montre gentil afin d'être apprécié du Hokage.

Profil 

 Âge : 26 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 21 octobre
 Groupe sanguin : AB
 Seiyū : Shinichiro Miki

Techniques 

  — rang E
 Technique de base qui consiste à prendre l'apparence d'une personne, d'un animal ou d'un objet.

Anime 

  — rang C
Mizuki se cache sous la terre et se déplace pour se trouver derrière ses adversaires et les surprendre.

Izumo Kamizuki 

Izumo Kamizuki et son camarade, Kotetsu, créent leur propre test non officiel avant l'examen chūnin. Ils se métamorphosent en se donnant une apparence plus jeune, et créent une illusion donner l’impression que la salle devant laquelle ils se tiennent est celle où a lieu la première épreuve. Ils essaient ensuite de convaincre les genin qui s'y présentent d'abandonner l'épreuve immédiatement, en prétextant qu'ils l'ont essayé trois fois et l'ont manquée. Après que Sasuke et Sakura découvrent leur supercherie, Kotetsu attaque Sasuke, mais Rock Lee se glisse entre eux deux et pare leurs coups ; une fois cachés, ils annulent la métamorphose, révélant leur âge et leur rang, indiquant qu'ils sont en fait des chūnin arbitres des épreuves.

Dans un arc hors-série, Izumo sauve son ami Kotetsu en donnant à manger à Fûjin et Raijin, les idiots légendaires, deux ninjas stupides mais dotés d'une force surhumaine.

Dans la seconde partie du manga, Izumo et Kotetsu font à nouveau équipe, cette fois avec Asuma Sarutobi et Shikamaru Nara. Leur mission est d'arrêter Akatsuki, et grâce aux contacts d'Asuma ils sont les premiers à retrouver la trace de Hidan et Kakuzu. Ils les affrontent, mais malgré l'intelligence de Shikamaru, ils ne parviennent pas à prendre le dessus. L'arrivée de renforts leur permet de retourner au village.

Le reste du temps, Izumo est souvent assigné à la surveillance de la porte principale du village.

Profil 

 Âge : 24 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 25 novembre
 Groupe sanguin : A
 Doublage : Alexandre Crépet

Techniques 

 
 L'utilisateur crache un jet d'eau syrupeuse qui couvre le sol d'une mince flaque et immobilise ceux qui marchent dedans sans envoyer leur chakra dans leur pied (comme pour marcher sur de l'eau ordinaire).

Anime 
 
 Izumo crache de la mucosité visqueuse qui immobilise l'ennemi en lui resserrant le corps.

Kotetsu Hagane 

 et son camarade Izumo créent leur propre test non officiel avant l'examen chūnin. Ils se métamorphosent en se donnant une apparence plus jeune, et créent une illusion donner l’impression que la salle devant laquelle ils se tiennent est celle où a lieu la première épreuve. Ils essaient ensuite de convaincre les genin qui s'y présentent d'abandonner l'épreuve immédiatement, en prétextant qu'ils l'ont essayé trois fois et l'ont manquée. Après que Sasuke et Sakura découvrent leur supercherie, Kotetsu attaque Sasuke, mais Rock Lee se glisse entre eux deux et pare leurs coups ; une fois cachés, ils annulent la métamorphose, révélant leur âge et leur rang, indiquant qu'ils sont en fait des chūnin arbitres des épreuves.

Dans un arc hors-série, il rencontre Fûjin et Raijin, les idiots légendaires, évadés de leur cellule à la prison de Konoha. Ces derniers entrent dans une colère folle car Kotetsu n'a rien apporté à manger, mais Izumo leur donne à manger avant qu'ils ne puissent utiliser leur incroyable force.

Dans la seconde partie du manga, Kotetsu et Izumo font à nouveau équipe, cette fois avec Asuma Sarutobi et Shikamaru Nara. Leur mission est d'arrêter Akatsuki, et grâce aux contacts d'Asuma ils sont les premiers à retrouver la trace de Hidan et Kakuzu. Ils les affrontent, mais malgré les stratégies de Shikamaru, ils ne parviennent pas à prendre le dessus. L'arrivée de renforts leur permet de retourner au village.

Le reste du temps, Kotetsu est souvent assigné à la surveillance de la porte principale du village.

Profil 

 Âge : 24 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : B
 Anniversaire : 21 juillet
 Signe astrologique : Cancer

Techniques 

  — rang E
 Technique de base qui consiste à prendre l'apparence d'une personne, d'un animal ou d'un objet. Kotetsu et Izumo peuvent aussi changer leur apparence physique (pour rajeunir par exemple).
 
 Kotetsu utilise cette illusion pour modifier le numéro de la salle devant laquelle il se trouve (pour qu'il devienne celui de la pièce où a lieu la première épreuve de l’examen chūnin).
 Cette technique lui permet en fait de changer l'apparence des objets qui l'entourent pour duper les gens autour de lui, mais elle est peu efficace sur les personnes versées dans les illusions.
 
Kotetsu invoque une masse dont l’extrémité est une conque géante.

Iwashi Tatami 

Iwashi Tatami est un chunin de Konoha. Il apparait brièvement pendant l'examen chūnin en apportant la cassette à Anko où l'on voit Gaara, Temari et Kankuro finir la deuxième épreuve avant toutes les autres équipes. Puis il entre dans l'équipe de Shizune, avec Genma et Raidô. Avec Genma et Raidô, ils étaient autrefois, les gardes rapprochées du  Hokage.

Profil 

 Âge : 23 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 2 janvier
 Groupe sanguin : O

Lin Nohara 

 est une kunoichi, excellent médecin malgré son jeune âge, qui faisait partie de l'équipe de Kakashi Hatake et de Obito Uchiwa sous les ordres de Minato Namikaze pendant les évènements relatés dans l’arc Kakashi Gaiden. Douce et amicale, elle se battait peu et prenait soin de ses équipiers. C'est elle qui a greffé l'œil gauche d'Obito mourant à Kakashi pour remplacer celui qu'il avait perdu au combat.

Lin fait partie du triangle sentimental dans son équipe. Obito est amoureux de Lin, qui a le béguin pour Kakashi. Elle se soucie cependant aussi profondément d’Obito, le poussant à réaliser son rêve de devenir Hokage lui assurant qu’elle gardera toujours un œil sur lui, et l’aidant durant les phases de découragement, voire parfois, le maternant. Sa tristesse lorsqu’elle pense qu’Obito est mort est nettement palpable, et elle s’isole longuement pour le pleurer.

La mort de Lin est confirmée par Obito lors de la  guerre ninja : quelques années après les événements relatés dans l’arc Kakashi Gaiden, elle a été enlevée par Kiri qui en a fait l’hôte du démon à trois queues Sanbi ; ils se sont ensuite arrangés qu’elle soit secourue et ramenée au village de Konoha où le démon se serait libéré et aurait fait un carnage. Consciente de leur plan, Lin demande à Kakashi, venu la secourir, de la tuer sur le chemin du retour, mais ce dernier refuse, notamment à cause de la promesse faite à Obito ; alors qu’ils sont acculés par les forces spéciales de Kiri, Lin s’arrange pour se jeter au devant d’un éclair des « Mille oiseaux » que Kakashi portait à un adversaire et meurt sur le coup. Ayant assisté à la scène, Obito qui a survécu soigné par Madara Uchiwa, sombre dans la folie en éveillant son Kaléidoscope hypnotique du sharingan.

Lors de la  grande guerre ninja, Madara annonce à Obito que c’est lui qui a manigancé la mort de Lin afin de le faire sombrer et de pouvoir l’utiliser plus facilement.

Profil 

 Âge : inconnu (décédée)
 Date de naissance : 15 novembre
 Groupe sanguin : A
 Signe astrologique : Scorpion
 Diplômes et rang : Diplômée de l'académie à 9 ans ; promue Chūnin à 11 ans

Tonbo Tobitake 

 est un ninja chūnin. Il est l'un des examinateurs lors de la première phase de l'examen chūnin. Toute la partie supérieure de sa tête est couverte de bandages, et il porte son bandeau de Konoha devant ses yeux, laissant supposer qu’il est aveugle.

Tonbo réapparaît lors de la seconde partie du manga, aidant Inoichi à décrypter les pensées d'un ninja de Ame capturé par Jiraya.

Profil 

 Âge : 27 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : A
 Anniversaire : 4 avril
 Signe astrologique : Bélier

Genin

Konohamaru 

 est le petit-fils du  Hokage ; il considère Naruto (qui lui apprendra plusieurs techniques) comme son plus grand rival.

Mitsuki 

 est un membre de Konoha. Il est aux côtés de Boruto et Sarada de l'équipe Konohamaru. C'est le fils d'Orochimaru. Il sert souvent de médiateur entre ses deux coéquipiers, qui ont parfois du mal a s'entendre. Il a les cheveux gris bleutés et des yeux jaunes, ainsi qu'une peau très pâle. Lorsqu'il se bat, il utilise la technique d’ d’Orochimaru, et il peut également utiliser le mode ermite, comme Kabuto, mais ne le contrôle pas encore. Dans un one-shot dessiné par Kishimoto, son origine est expliquée : Mitsuki est en fait un « humain synthétique » créé par Orochimaru dans le cadre d'une de ses expériences ; il doit affronter un autre humain synthétique plus âgé dont il est le clone. L'expérience visait à donner naissance à un être indépendant et à lui donner un objectif, représenté par la photographie d’une personne : Boruto Uzumaki, dont il décide de devenir l’ami.

Moegi 

 prononcé Moeji dans la version française de l'anime, est l'amie et la coequipière (dans la seconde partie) de Konohamaru et de Udon et les suit habituellement dans toutes leurs missions. Ils disent que Naruto est leur « boss » et jouent ensemble. C'est un personnage secondaire qui n'apparaît que très peu dans le manga ; dans l’anime elle apparaît dans quelques épisodes hors-série. Dans la série Boruto, elle apparaît comme jōnin instructeur de la nouvelle génération Ino-Shika-Chô (Inojin Yamanaka, Shikadai Nara, Chôchô Akimichi).

Profil 

 Âge : Partie I : 8 ans - Partie II : 11 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 8 juin
 Groupe sanguin : A
 Seiyū : Junko Shimoya

Udon 

 est l'ami de Konohamaru et Moegi qui s'amuse avec la poudre explosive (et qui semble-t-il aime aussi les modèles à coller). Il semble toujours enrhumé. Dans la série Boruto: Naruto Next Generations, il est le jōnin instructeur de l'équipe 5, composée d'Iwabe Yuino, Metal Lee & Denki.

Profil 

 Âge : Partie I : 8 ans - Partie II : 11 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Anniversaire : 3 avril
 Groupe sanguin : O
 Seiyū : Tomo Shigematsu

Manabu Akado 

Manabu Akado est un genin perpétuel, qu'on voit durant l'examen chūnin de Naruto Uzumaki et sa génération. Il est brun et porte une moustache.

Manabu a 38 ans, et bien qu'il ait survécu à ses examens précédents, il n'a jamais réussi à devenir chūnin.

Nawaki 

 est le frère de Tsunade. Promu genin au moment de la guerre, il est impatient de combattre pour protéger son village. Pour la même raison, il souhaite également devenir hokage, comme son grand-père le  Hokage. Pour l'encourager, Tsunade lui donne alors son collier, qu'elle tenait de son grand-père ; Nawaki est tué au combat dès le lendemain ; sa mort cause un grand traumatisme à Tsunade.

Tsunade voit en Naruto son jeune frère. Ils avaient tous les deux comme rêve de devenir Hokage. C'est ce qui fera que Tsunade accepte de devenir Hokage.

Profil 

 Âge : 12 ans (décédé)
 Taille : 160.1
 Poids : 
 Anniversaire : 19 août
 Groupe sanguin : O
 Seiyū : Yumiko Kobayashi

Boruto Uzumaki 

 est le fils de Naruto et Hinata. Boruto ressemble à son père de par son caractère et de son physique. Alors que ce dernier est très occupé par sa charge de Hokage, il fait des bêtises pour attirer son attention. Il finit souvent ses phrases par « dattebasa » ou « -ttebasa », un tic de langage semblable à celui de son père et de sa grand-mère paternelle. Son prénom est la transcription japonaise du mot anglais «  », dont une des significations est « boulon », un hommage au cousin de sa mère, Neji, dont le prénom signifiait «  ». Contrairement à sa petite sœur, il n'a pas le Byakûgan, mais sa tante lui a enseigné l'art du poing souple du clan Hyûga, et Konohamaru l’« Orbe tourbillonnant ». Il n'arrive néanmoins pas à créer un orbe tourbillonnant semblable à celui de son père, mais créant plutôt une variante de lOrbe tourbillonnant, plus petite et qu'il peut projeter, l'orbe ayant l'étrange faculté de disparaître avant de toucher sa cible pour réapparaître par la suite juste avant de toucher sa cible. Dans la série adaptée du manga Boruto, il se découvre une capacité inédite, acquis de son ascendance Hyûga et de la technique sensorielle de Kurama : son œil droit devient blanc et avec un iris qui contient un motif floral blanc. alors que sa sclère devient noire, lui permettant de voir le chakra des personnes qu'il observe, et notamment de détecter les émotions négatives émanant de ces derniers. Momoshiki Otsutsuki, plus tard vaincu, lui fait apprendre qu'il peut le voir car il a hérité du sang des Hyûga, sans doute en référence à Hinata, sa mère qui est une descendante du clan d'Hamura Otsutsuki, et qu'un destin tragique l'attend, avant de disparaître après avoir apposé une marque sur la main droite de Boruto, semblable à celles que l'Ermite Rikudô avait apposé sur les mains de Naruto et Sasuke afin qu'ils scellent Kaguya. Juste après la bataille contre les Otsutsuki, Boruto révèle à Sarada qu'il ne veut pas suivre le même chemin que son père et son grand-père, il veut devenir un ninja capable de seconder le hokage comme son maitre Sasuke.

Élève de l'Académie Ninja, puis genin, il fait équipe avec Sarada Uchiwa, la fille de Sasuke et Sakura, et Mitsuki, le fils d’Orochimaru, sous la supervision de Konohamaru, devenu jōnin.

Tokara 

Tokara est le coéquipier de Hayate Gekkô et d’Ibiki Morino. On le voit dans un flashback résumant la vie d'Obito Uchiwa, où Tokara, Hayate et Ibiki combattent l'équipe d’Anko lors de l'examen chûnin.

Tokara porte outre sur le dos et lance son bras en avant lors de la scène du combat, comme pour envoyer des insectes, ce qui laisse supposer qu’il appartient au clan Aburame.

Daï 

Daï est le père de Gaï ; resté genin, ce qui lui vaut les moqueries des ninjas du village, il a passé vingt ans à développer la technique de l’ qu’il a enseignée à son fils.

Tout comme Gaï et Rock Lee, Daï a des sourcils très fournis, mais porte également une barbe de trois jours avec une moustache et une barbiche rectangulaires de la même taille que ses sourcils. Ses cheveux noirs ne sont pas coiffés au bol comme ceux de Gaï ou Lee ; il porte une raie sur le côté gauche et une partie de ses cheveux est plaquée sur le haut de son crâne. Il porte par contre la même combinaison moulante verte avec des jambières orange striées.

Il est mort en ouvrant la huitième porte pour protéger Gaï et ses deux équipiers, Ebisu et Genma face aux sept épéistes légendaires de Kiri.

Outre sa technique et les règles qui vont avec (ne l’utiliser que pour protéger des personnes chères), Daï a transmis à Gaï, avec qui il partageait une relation similaire à celle liant Gaï à Rock Lee, sa philosophie de l’effort payant, sa manière de ne pas tenir compte des moqueries (il prend les médisances pour des encouragements) et sa manière de s’habiller.

Les douze ninjas gardiens 

Les  sont douze ninjas d’élite formant une garde de protection pour le daimyo du Pays du Feu. Leur signe distinctif est une étoffe qu’ils portent à leur ceinture ayant le symbole du . le manga en présente deux : Asuma et Chiriku. L’anime en présente cinq autres dans un arc hors-série (filler) : Kazuma, Kitane, Nauma, Seito et Tô, la seule femme du groupe. Ces quatre derniers peuvent utiliser une technique très puissante, les Feux de la Rampe, qui peuvent détruire un village en quelques instants avec une boule de foudre. D'après l'histoire de cet arc, six des douze ninjas ont tenté un coup d'état pour remplacer le daimyo par une marionnette et ont affronté les six autres. De cet affrontement, seuls Asuma, Chiriku et Kazuma ont survécu, ce dernier ayant été laissé pour mort.

L'ordre des douze ninjas gardiens n'existe plus car tous ses membres sont morts : 9 sont morts lors de l'affrontement interne, la résurrection de quatre d'entre eux est annulée, Kazuma alias Furido est tué par Asuma au cours d'un duel sans pitié, Chiriku est tué par Hidan et Kakuzu de l'Akatsuki tandis qu'Asuma est tué lui aussi par Hidan.

Plus tard, dans l’anime, le Seigneur du Pays du Feu cherche à reconstituer ce groupe et demande à Shikamaru d'en faire partie, mais ce dernier refuse.

Les clans 

Pour un personnage appartenant à un des clans de Konoha, consulter l’article correspondant.
 Clan Uchiwa
 Clan Hyûga
 Clan Senju de la forêt
 Clan Sarutobi
 Clan Aburame
 Clan Inuzuka
 Clan Yamanaka
 Clan Nara
 Clan Akimichi
 Clan Uzumaki
 Clan Kurama (anime)

Civils

Daimyo du pays du feu 
Le daimyo du pays du Feu (火の国の大名, Hi no Kuni Daimyô) est le dirigeant qui règne sur le Pays du Feu. C'est lui qui est chargé de nommé les futurs Hokages. Avec sa femme, Madame Shijimi, il a eu une fille, Naho. Cet homme est facilement influençable est à nommer sans trop réfléchir Danzô Shimura Hokage  du nom.

Teuchi 

Teuchi est le père d'Ayame et le propriétaire de « Chez Ichiraku », le restaurant de ramen préféré de Naruto Uzumaki qui est d'ailleurs son meilleur client. C'est aussi le premier (et le seul) villageois à se lier d'amitié avec Naruto avant que ce dernier rencontre Iruka. Lorsque Naruto et Hinata se marient, il offre comme cadeau de mariage un bon de ramen gratuit à vie dans son restaurant.

Ayame 

Ayame est la fille de Teuchi, et travaille dans son restaurant comme cuisinière et serveuse.
 Seiyū : Masayo Hosono
 Doublage : Jennifer Baré

Matsu 

Matsu est l'un des deux remplaçants d'Ayame travaillant au restaurant « Chez Ichiraku » lors de la seconde partie du manga. Il est gaffeur.

Nishi 

Nishi est l'un des deux remplaçants d'Ayame travaillant au restaurant « Chez Ichiraku » lors de la seconde partie du manga. Il ne cesse de se confronter à Matsu.

Madame Shijimi 

Madame Shijimi est la femme du daimyo du Pays du Feu (le dirigeant qui règne sur le Pays du Feu), pour laquelle l'équipe de Kakashi Hatake retrouve son chat du nom de Tora.

Cette mission sera réalisée par l'équipe Konohamaru dans le premier épisode de Naruto Shippûden.

Elle a eu une fille Naho.

Genzô 

Genzô est un vieux photographe travaillant pour Konoha. C'est lui qui fait les photos d'identité des jeunes étudiants promus au rang de genin, et c'est également lui qui réalise les photos souvenirs des équipes nouvellement formées. Il a notamment réalisé la photo d'identité de Naruto, malgré le fait que celui-ci portait beaucoup de maquillage, et la photo souvenir de l'équipe . Dans un bonus, on voit qu'il a également réalisé la photo d'identité de Konohamaru, même si ce dernier s'était maquillé exactement comme Naruto, et dans un épisode hors-série on voit qu'il a aussi réalisé la photo souvenir de l'ancienne équipe de Minato avec Kakashi, Lin et Obito.

Naho 

Naho est la fille du daimyo du pays du Feu et de Madame Shijimi. Depuis qu'elle a recontrée Sasuke Uchiwa, elle ne veut être escorté jusqu'au village de Shizume que par ce dernier. Après avoir vu les véritable intentions de Sasuke (la vengeance et la haine), elle commence à avoir peur de lui.

Autres

Chiriku 

Chiriku était un moine du Temple du Feu, autrefois membre des « douze ninjas gardiens » du Seigneur du Pays du Feu et le meilleur ami d'Asuma. Il fait son apparition dans l'arc Sora de lanime, où il sollicite l'aide des ninjas de Konoha, car les tombes de Kitane, Nauma, Tôu et Seito ont été profanées par Kazuma, Fûka, Fuen et Fudo, des pilleurs. Il va leur apporter son aide au départ, mais laissera finalement le soin aux ninjas d'accomplir leur mission. Plus tard, deux membres de l'Akatsuki, Kakuzu et Hidan, attaquent le Temple du Feu afin de récupérer son corps, car sa tête a été mise à prix sur le marché noir, à 30 millions de ryôs. Malgré sa résistance farouche face à ses deux adversaires, le moine sera tué et son corps transporté pour l'échange.

Kushina Uzumaki 

 est l'épouse de Minato Namikaze (le  Hokage) et la mère de Naruto Uzumaki. Elle vient du pays des Tourbillons (qui n'existe plus), est rousse, garçon manqué et d'après Jiraya, extrêmement bavarde. Tsunade la connaît aussi, puisqu'elle dit d'ailleurs que son tempérament et ses techniques ressemblent à ceux de son fils et qu'elle est devenue une très belle femme à l'âge adulte. Elle apparaît dans le flash-back de Jiraya, enceinte de Naruto. Elle a le même caractère que Naruto et les mêmes tics verbaux (-ttebane, proche de -ttebayo) ; Naruto a hérité également de son visage. Lorsque Naruto relâche le sceau de Kyûbi et s'apprête à être submergé par ce dernier, elle apparaît en immobilisant Kyûbi, discute avec son fils, lui racontant sa rencontre avec Minato qui l'a sauvée lorsque Kumo l'a enlevée (convoitant son chakra spécial) et lui révèle qu'elle était la précédente jinchūriki de Kyûbi ; du fait de son chakra spécial, elle a survécu à la rupture du sceau et à la libération du démon le jour de la naissance de Naruto, lorsque Tobi a piégé Minato l'empêchant de renforcer le sceau. Lors de la cérémonie du scellement de Kyûbi en Naruto, elle assiste Minato en retenant le démon et en protégeant le bébé. Minato scelle alors le reste de son chakra dans l'enfant afin qu'elle puisse lui apparaître quand il aura grandi pour l'aider à maîtriser Kyûbi et lui raconter leur histoire.

Profil 

 Surnoms : , 
 Première apparition : Manga :  - Anime : Naruto Shippûden, épisode 128
 Âge : 24 (décédée)
 Anniversaire : 10 juillet
 Groupe sanguin : B
 Signe astrologique : Cancer
 Couleur des yeux : Gris-violets
 Couleur des cheveux : Rousse
 Taille : 
 Poids : 
 Parenté : Minato Namikaze (mari)Fusō Uzumaki (sœur) Naruto Uzumaki (fils)Hinata Hyûga (belle-fille)Himawari (petite-fille)Boruto (petit-fils)
 Villages : Ex-pays des tourbillons (Uzushio), Konoha
 Seiyu : 
 Voix française : Prunelle Rosier, Julie Basecqz, Marcha Van Boven.

Himawari Uzumaki 

 est la fille de Naruto et Hinata. Elle ressemble à sa mère de par sa couleur de cheveux, mais elle a les yeux bleus de son père et deux « moustaches » sur chaque joue, comme son grand frère, Boruto. D'un caractère doux, elle est plus compréhensive que son aîné par rapport à l'absence de leur père, mais si elle est provoquée elle peut entrer dans une colère terrible, similaire à celles de sa grand-mère Kushina. C'est lors d'une de ses colères qu'elle montre que, malgré la couleur de ses yeux, elle est dotée du Byakugan. Son prénom a la même consonance que le mot «  » en japonais, fleur avec laquelle elle orne la tombe de Neji lorsqu'elle s'y rend avec sa mère.

Mito Uzumaki 

Mito Uzumaki est l'épouse du  Hokage Hashirama Senju et la première jinchūriki de Kyûbi. Elle est originaire du Pays des Tourbillons. Elle est également la grand-mère de Tsunade et Nawaki.

Tout comme Naruto lorsqu’il utilise le chakra de Kyûbi, Mito pouvait ressentir les auras d’hostilité.

Elle portait sur son front la même marque qu'arbore sa petite-fille, ce qui laisse à penser qu'elle utilisait la même technique que Tsunade.

Biwako 

Biwako est l'épouse de Hiruzen Sarutobi, ainsi que la mère d'Asuma et la grand-mère de Konohamaru et de Mirai. Ayant assisté à l'accouchement secret de Kushina Uzumaki (la naissance de Naruto), elle est tuée par Tobi venu récupérer Kyûbi.

Shiho 

Shiho est une jeune femme qui fait partie de l’unité de cryptographie de Konoha. Elle travaille avec Shikamaru sur le code gravé par Jiraya sur le dos de Fukasaku, et ne semble pas insensible au charme de son coéquipier.

Kizashi Haruno 

 est le père de Sakura ; il a une coiffure en forme de fleur, et ses cheveux, rose foncé dans sa jeunesse sont maintenant gris-rose. Ses yeux sont bleu clair. Il possède un pendentif de fleur de cerisier.

Kizashi n’apparaît que dans l’anime (Naruto Shippûden, épisode 271), et dans le film Naruto Shippuden: Road to Ninja, mais il a été dessiné par l’auteur ayant participé à la conception du film.

L’épisode d’anime introductif au film suggère que dans une réalité alternative, Kizashi et son épouse étaient ninjas, et se sont fait tuer après avoir donné à la petite Sakura le pendentif en fleur de cerisier.

Kizashi fait très souvent des jeux de mots, qui agacent parfois son épouse, mais aussi sa fille.

Mebuki Haruno 

 est la mère de Sakura ; elle a des cheveux blond-foncés mi-longs avec une mèche lui tombant entre ses yeux vert foncé. Elle porte une longue robe blanche avec le symbole du clan Haruno (un cercle rouge) dessiné trois fois verticalement dans le dos.

Mebuki n’apparaît que dans l’anime (Naruto Shippûden, épisode 271), et dans le film Naruto Shippuden: Road to Ninja, mais elle a été dessinée par l’auteur ayant participé à la conception du film.

L’épisode d’anime introductif au film suggère que dans une réalité alternative, Mebuki et son époux étaient ninjas, et se sont fait tuer après avoir donné à la petite Sakura le pendentif en fleur de cerisier de Kizashi.

Urushi 

Urushi était un garçon de l'orphelinat de Konoha dans lequel fut recueilli Kabuto. C'est à partir de ce moment qu'ils ont élevé, avec Nono, Kabuto. Ce dernier dut repartir plus tard, à cause d'un traité de Danzô Shimura, aller parcourir le monde en tant qu'espion tout en leur promettant de revenir dès que possible.

Lors de la  guerre ninja, il apparaît où il annonce à un de ses camarades d'escouade, qu'il patiente le retour de son "frère".

Quinze ans plus tard après la fin de la  guerre ninja, il retrouve Kabuto et avait eu un peu de mal à le reconnaître par son physique, tous deux s'occupent à présent de l'orphelinat où ils ont vécu.

Anime & Films

Arc de l'évasion de Mizuki

Fûjin et Raijin 
 et  sont deux frères ninjas criminels surnommés les « idiots légendaires ». Fûjin est le plus âgé, et joue le rôle de leader. Raijin est le plus jeune, et se contente en général de suivre son frère. Ils sont tous les deux grands, imposants, d'une force démesurée, et complètement idiots, leur seule préoccupation étant de manger. Pendant une mission, ils ont tué leurs coéquipiers pour une question de nourriture, et ils sont depuis emprisonnés à Konoha. En réalité, même les gardes de la prison sont incapables de les maîtriser par la force, ils les retiennent donc en prison grâce aux repas. La seule personne connue capable de les arrêter est Tsunade. On la voit les battre dans le début du double épisode . Ils sont tous les deux effrayés par elle.

Ces deux personnages n'apparaissent que dans l’anime. Mizuki les y utilise pour s'évader de prison, en leur faisant croire qu'il va les mener chez un ami qui a de bons petits plats à leur faire goûter.

Tsubaki 

Tsubaki est l'ancienne fiancée de Mizuki Tôji. Elle n'apparaît que dans l’anime, lors de l'arc relatant l'évasion de Mizuki avec Fûjin et Raijin. Elle est chūnin de Konoha et était au courant des plans de Mizuki, mais n'a rien dit pour le protéger. Lorsque Mizuki, Fûjin et Raijin s'évadent, ils lui rendent visite et elle tente en vain de convaincre Mizuki de renoncer à ses projets de vengeance ; ils l'assomment avant de partir. Plus tard, elle aide Naruto et Iruka à retrouver Mizuki, et tente encore une fois de le convaincre, mais celui-ci la rejette une nouvelle fois et la blesse. Après que Naruto et Iruka battent Mizuki, elle décide de travailler dur pour se racheter.

Gennô 

Gennô était un ninja du village Kagerô, un village qui était fréquemment en conflit avec Konoha dans le passé. Quand son village a été nettoyé, Gennô était le seul survivant. Quelques décades plus tard, Gennô décidé de refaire surface pour accomplir une dernière mission pour son village. Il a commencé en infiltrant Konoha comme un charpentier. Après avoir placé avec succès lui-même dans le village des parchemins explosifs, il a volé les plans de la structure de fort autour de Konoha pour raffiner les pièges restants de sa dernière infiltration.

Bien que Gennô se soit intéressé au départ seulement à détruire le village, il se met à apprécier Naruto Uzumaki, qui ressemble à son fils décédé et la détermination de la jeune génération. Il décide alors d'utiliser ses connaissances pour leur créer un jeu de piste grandeur nature, leur faisant croire qu'il veut toujours détruire le village. Après avoir fait croire à l'ANBU à sa disparition dans une explosion-suicide, il continue à disséminer des parchemins explosifs reliés entre eux par un véritable réseau de fils de chakra, Allant même jusqu'à en mettre au niveau des visages de pierre des Hokage.

Naruto le retrouve là et l'empêche de faire exploser les parchemins, mais avec un genjutsu, il parvient à faire croire aux jeunes genin à sa poursuite que la falaise s'est effondrée sur le village. Une fois l'illusion éventée, il invoque un aigle géant pour « faire exploser la falaise », qui échoue face à Chôji et Naruto. Ino pénètre alors l'esprit de Gennô mais en sort immédiatement ressentant une douleur intense : le vieil homme est sur le point de mourir.

Il révèle alors aux jeunes ninjas qu'il n'avait pas réellement l'intention de faire exploser le village.

En dépit de son âge assez avancé, Gennô était encore ninja formidable. Son intelligence lui a permis de tromper un escadron entier d'ANBU. Comme Shikamaru, Gennô était expert dans le fait de percevoir tout autour de lui. Son intelligence hors du commun lui a servi pour le mieux dans ses actions comme un expert des pièges explosifs, et lui a gagné le surnom de « Maître des Pièges ». Son taijutsu était également redoutable, car malgré l'âge et la douleur, il rivalise avec Rock Lee.

Kunihisa 

Kunihisa est le fils gâté d'un riche joaillier, Kunijirô. Il rêve de connaître la vie de ninja ; son père va donc chercher de l'aide chez son amie Tsunade, qui confie à Naruto la mission d'escorter Kunihisa.

Kunihisa a une coupe au bol, il porte un costume, un nœud-papillon et un short. Il a le nez qui coule en permanence.

Le petit garçon utilise un ninjutsu très spécial : la technique de l'argent, qui consiste à jeter des liasses de billets un peu partout qui seront ramassés par ses gardes du corps. Les mūdra utilisés pour cette technique sont de faux signes tels que « alligator » ou encore « oreilles de lapin »...

Naruto tente de faire remarquer en vain à Kunihisa que la façon de parvenir à ses fins est immorale et que l'argent ne résout pas tous les problèmes.

Deux ravisseurs, Shikifukana et Shirokufukana prennent pour cible Kunihisa en utilisant l'argent jeté inutilement par ce dernier pour acheter la loyauté de ses gardes du corps. Naruto parvient à fuir avec le petit garçon et à lui faire surmonter sa peur et son égoïsme.

De retour à Konoha, on voit que Kunihisa a une vision complètement différente de la vie à la suite des enseignements de Naruto : il a enfin compris la vraie valeur des choses.

Kunijirô 

Kunijirô est le père de Kunihisa. C'est un riche bijoutier qui emmène son fils fan des ninjas chez Tsunade pour qu'il soit escorté par Naruto.

Arc Sora

Sora 

Sora est un jeune adolescent, vivant au Temple du Feu. Une concurrence s'est installée entre lui et Naruto, car ils maîtrisent tous deux le chakra de type Vent (fūton).

Il a un tempérament impulsif et cache un de ses bras sous une longue manche car c'est en fait un bras monstrueux qui se libère quand Sora est en colère.

Sora croit que son père Kazuma fut tué par Asuma. Ce dernier ayant survécu et pris une nouvelle identité resta caché dans l'ombre pour que Sora concentre sa soif de vengeance en puissance.

Il est également un pseudo-Jinchūriki, car bien que Kyûbi ne soit pas scellé en lui, son père Kazuma a récupéré des résidus de chakra provenant de Kyûbi après l'attaque de ce dernier contre Konoha 15 ans auparavant pour les replanter dans le corps de Sora 5 ans plus tard et les cultiver afin d'obtenir une sorte de copie de Kyûbi.

Kazuma libéra totalement le sceau de Sora qui retenait Kyûbi dans le but de détruire Konoha. Une fois libéré, ce dernier prend le dessus sur Sora qui se transforme petit a petit en Kyûbi.

Sora sera ramené à la raison par Naruto qui lui dit qu'ils sont amis. Après s'être fait soigner, il partira voyager à travers le monde.

Techniques 

 
 Sora à l'aide de son arme, libère un puissant chakra de type fūton en forme de lamelle capable de couper la roche.
 
 Sora libère du chakra fūton, cette fois avec l'aide de sa main de démon. Le chakra sort en une main qui attaque l'adversaire violemment, pouvant infliger de graves blessures.

Kazuma 

Kazuma est le père de Sora. À la naissance de son fils, il a scellé en lui les résidus du chakra de Kyûbi restant de l'attaque de Konoha par la créature. Ancien membre des « douze ninjas gardiens » du Daimyo du pays du Feu, il a été présumé mort après son combat contre Asuma Sarutobi lors de la scission des « ninjas gardiens », du fait que certains de ceux-ci voulaient détruire l'autorité de Konoha pour qu'il n'y ait qu'un seul « chef » dans le Pays du Feu. Afin de se venger de Konoha, il revient sous le nom de Furido, et tente de manipuler son fils pour que ce dernier se transforme en un « proto-Kyûbi » et détruise le village. Avec ses complices, il a également dérobé les dépouilles des 4 anciens « ninjas gardiens » les plus puissants pour leur redonner vie avec une technique (semblable à Edo Tensei) et qu'ils détruisent Konoha. Il est finalement tué par Asuma après l'échec de son plan de vengeance.

Fûka 

Fûka est une jeune femme du groupe de Furido, ayant la possibilité d'absorber le chakra de l'ennemi en l'embrassant. Elle sera tuée par Naruto lors de son attaque de Konoha avec ses 3 autres alliés, Fudo, Fuen, et Furido.

Elle contrôle les 5 éléments grâce à sa technique lui permettant de changer de corps (Shiki Tenshin), chaque corps possédant une affinité élémentaire différente (katon, suiton, fūton, doton, raiton).

La seule façon de vaincre Fûka semble être de lui couper ses cheveux, ces derniers étant le seul point commun de tous les corps (par exemple, si le corps maîtrisant l'eau et celui maîtrisant la terre sont identiques, il s'agit malgré tout de deux corps différents : les cheveux sont en revanche les mêmes). Fûka dit d'ailleurs que « les cheveux d'une femme sont sa vie ».

Techniques 

Par ordre d'apparition
 
 Fûka se dissimule dans les pierres, ce qui lui permet de se déplacer sans se faire repérer.
 
 Fûka fait apparaître de nombreuses boules de feu permettant de détruire plus facilement les clones.
 
 Fûka fait apparaître un serpent aqueux qui inonde le terrain.
 
 Fûka fait apparaitre une vague d'eclairs qui électrocute l'ennemi. Peut être combinée avec une technique suiton (eau) pour augmenter son efficacité.
 
 Fûka fait apparaître un torrent de pétales qui expulse l'adversaire.
 
 Fûka peut absorber le chakra de son adversaire en l'embrassant, puis lui voler son âme et ses techniques.
 
 De la foudre enveloppe Fûka qui électrocute toute personne proche d'elle.
 
 Cette technique permet à Fûka de changer de corps et de changer son affinité élémentaire.
 
 Fûka fait tomber une chute d'eau qui envahit le terrain.
 
 Fûka fait apparaître une coulée de terre dans une vaste zone devant elle, ralentissant l'ennemi. Peut se combiner avec Suiton - Gueule du serpent.
 
 Fûka fait apparaître des épines de pierre.

Autres capacités
Fûton - spirale de vent
 Fûka peut souffler de petites boules d'air qu'elle envoie sur ses adversaires
D'étreinte des cheveux
 Fûka peut contrôler ses cheveux pour les faire pousser ou immobiliser l'ennemi.
Kanashibari no jutsu
 Fûka peut changer les pieds de son adversaire en pierre.
Changement de corps
 Quand Fûka n'a plus de corps ces cheveux flottent dans les airs jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre.
Volte-face du corp démoniaque
 Volte-face permet à l'utilisateur de soigner ses blessure

Kitane 

 est un ancien membre des « douze ninjas gardiens » ; ami d’Asuma, il a combattu à ses côtés avec Chikaku, Nauma, Tôu et Seito les ninjas gardiens renégats menés par Kazuma, qui l’a tué.

Avec Nauma, Tôu et Seito, ils étaient connus pour être des maîtres dans la maîtrise du Raiton. Il combat avec une tige en métal en trois parties qui sert également de conducteur à son chakra de foudre.

Durant l’arc Sora, il est ramené à la vie et contrôlé comme une poupée par Kazuma, avec Nauma, Tôu et Seito pour détruire Konoha. Bien qu’ayant encore les pensées claires, il explique à Asuma qu’il ne peut aller à l’encontre des ordres de son invocateur, avant de le combattre. Asuma le vainc avant qu’il ne puisse exécuter le plan de Kazuma et détruire Konoha, ce qui amène Kazuma à libérer ses camarades de l’invocation.

Techniques 

 
En plantant trois conducteurs en triangle sur le sol autour de son adversaire, Kitane crée une prison de foudre ; si le prisonnier touche un des murs, il est électrocuté. La prison ne peut être détruire que de l’extérieur avec une attaque suffisamment puissante.
 
Technique effectuée en combinaison avec Nauma, Tôu et Seito : les quatre utilisateurs se placent aux coins cardinaux d’un lieu qu’ils veulent réduire en cendre, et lancent la technique. Leurs chakra de foudre se rejoignent au-dessus du centre de la cible en formant des arcs, créant une boule de foudre capable d’annihiler tout ce qui se trouve dans la surface visée. Cette technique est considérée comme une des plus puissantes de type Raiton, et les quatre plus puissants ninjas gardiens semblent être les seuls à avoir jamais pu l’exécuter.

Nauma 

 est un ancien membre des « douze ninjas gardiens » ; il a combattu aux côtés d’Asuma, Chikaku, Kitane, Tôu et Seito les ninjas gardiens renégats menés par Kazuma, qui l’a tué.

Avec Kitane, Tôu et Seito, ils étaient connus pour être des maîtres dans la maîtrise du Raiton.

Durant l’arc Sora, il est ramené à la vie et contrôlée comme une poupée par Kazuma avec Kitane, Tôu et Seito pour détruire Konoha. Il est libéré de l’invocation lorsque Kitane est vaincu par Asuma.

Techniques 

 
Technique effectuée en combinaison avec Kitane, Tôu et Seito : les quatre utilisateurs se placent aux coins cardinaux d’un lieu qu’ils veulent réduire en cendre, et lancent la technique. Leurs chakra de foudre se rejoignent au-dessus du centre de la cible en formant des arcs, créant une boule de foudre capable d’annihiler tout ce qui se trouve dans la surface visée. Cette technique est considérée comme une des plus puissantes de type Raiton, et les quatre plus puissants ninjas gardiens semblent être les seuls à avoir jamais pu l’exécuter.

Tôu 

  est une ancienne membre des « douze ninjas gardiens », dont elle semble être la seule représentante féminine. Elle a combattu aux côtés d’Asuma, Chikaku, Kitane, Nauma et Seito les ninjas gardiens renégats menés par Kazuma, qui l’a tuée.

Avec Kitane, Nauma et Seito, ils étaient connus pour être des maîtres dans la maîtrise du Raiton.

Durant l’arc Sora, elle est ramenée à la vie et contrôlée comme une poupée par Kazuma avec Kitane, Nauma et Seito pour détruire Konoha. Elle est libérée de l’invocation lorsque Kitane est vaincu par Asuma.

Techniques 

 
Technique effectuée en combinaison avec Kitane, Nauma et Seito : les quatre utilisateurs se placent aux coins cardinaux d’un lieu qu’ils veulent réduire en cendre, et lancent la technique. Leurs chakra de foudre se rejoignent au-dessus du centre de la cible en formant des arcs, créant une boule de foudre capable d’annihiler tout ce qui se trouve dans la surface visée. Cette technique est considérée comme une des plus puissantes de type Raiton, et les quatre plus puissants ninjas gardiens semblent être les seuls à avoir jamais pu l’exécuter.

Seito 

 est un ancien membre des « douze ninjas gardiens » ; il a combattu aux côtés d’Asuma, Chikaku, Kitane, Tôu et Nauma les ninjas gardiens renégats menés par Kazuma, qui l’a tué.

Avec Kitane, Tôu et Nauma, ils étaient connus pour être des maîtres dans la maîtrise du Raiton.

Durant l’arc Sora, il est ramené à la vie et contrôlée comme une poupée par Kazuma avec Kitane, Tôu et Nauma pour détruire Konoha. Il est libéré de l’invocation lorsque Kitane est vaincu par Asuma.

Techniques 

 
Technique effectuée en combinaison avec Kitane, Tôu et Nauma : les quatre utilisateurs se placent aux coins cardinaux d’un lieu qu’ils veulent réduire en cendre, et lancent la technique. Leurs chakra de foudre se rejoignent au-dessus du centre de la cible en formant des arcs, créant une boule de foudre capable d’annihiler tout ce qui se trouve dans la surface visée. Cette technique est considérée comme une des plus puissantes de type Raiton, et les quatre plus puissants ninjas gardiens semblent être les seuls à avoir jamais pu l’exécuter.

Clan Iburi 

Le  apparaît dans l'arc filler « Kakashi ANBU », qui raconte une partie de l'histoire de la mort de Lin jusqu'au massacre des Uchiwa du point de vue de Kakashi. Ces ninjas ont le pouvoir de se transformer en fumée ; cependant, beaucoup d'entre eux sont morts car au moindre coup de vent, ils se dispersent lorsqu’ils sont sous forme de fumée ; ils vivent donc à l’abri du vent dans un complexe de grottes, n’osant jamais sortir. Orochimaru s’intéressant à leur capacité leur a permis de la stabiliser avec son sceau maudit afin qu’ils ne se transforment pas involontairement ; ils lui vouent donc une fidélité sans faille, mais ce dernier utilise le prétexte de ses recherches pour emmener leurs enfants afin de les utiliser comme sujets de tests, la capacité étant plus prégnante chez les jeunes. Orochimaru les tue finalement tous à l’exception de Yukimi (protégée par Kakashi et Tenzô), pour tenter de trouver une source compatible et assimiler la capacité. Pour honorer ses morts, le clan Iburi plante des arbres.

Gotta 

 est le chef du clan Iburi ; il a des cheveux noirs et une moustache noire. Il voue une fidélité sans faille à Orochimaru. Lorsqu’il se transforme en fumée, il peut pénétrer dans le corps d’un adversaire par le nez et le tuer dans d'atroces souffrances. Furieux de la trahison de Yukimi, il les poursuit à l’extérieur et affronte Kakashi, mais perd la vie, car il n'a pas pu se matérialiser à temps avant que le vent ne souffle.

Yukimi 

 est une jeune fille du clan Iburi du même âge que Yamato. Elle est la clé du plan d'Orochimaru qui veut son sang afin d'acquérir ses pouvoirs ; son petit-frère Tenzô a été pris comme cobaye par Orochimaru et est mort durant ses expériences. Avec Yamato (dont le nom dans l’ANBU racine est alors Kinoe), elle visite Konoha et découvre la vie de ses habitants, mais de retour chez elle, elle s'aperçoit qu'Orochimaru a tué tout son clan. Kakashi lui raconte ce que lui a dit Gotta avant de mourir et elle s'enfuit avec Kakashi et Yamato ; ils parviennent à s’échapper, et Yukimi décide de ne plus avoir peur du vent et d’aller découvrir le monde, tandis que les deux jeunent ninjas de Konoha repartent dans leur village.

Tenzô 

 Tenzô est le frère de Yukimi ; il a été pris comme cobaye par Orochimaru et est mort durant les expériences ; il ressemblait tellement à Yamato étant enfant, que Yukimi croit reconnaître son frère en ce dernier, et l’appelle Tenzô tout le long de leurs aventures.

Agari Kaisen 

Agari Kaisen est le chef du clan Kedouin et un vieil ami de Tsunade.

Agari a apparu en sollicitant l'aide de Tsunade, qui a ordonné à Kiba, Hinata et Naruto de trouver un trésor pour celui-ci. Agari, assisté par des membres de son clan, captura l'équipe de Naruto lors de leur mission. Agari et ses hommes utiliseront une technique de transformation leur permettant de prendre l'aspect de Naruto, Kiba et Hinata, laissant ces derniers attachés dans une grotte en activant une explosion.

Tandis que les vrais personnages tentent de se libérer, Agari se rendra à Konoha. Blessée, Hinata restera derrière alors que Kiba et Naruto se dépêcheront de retourner au village pour alerter les autorités qu'il y a des espions prenant leur apparence. Les membres du clan Kedouin se feront toutefois capturer assez rapidement et à la fin de l'arc, on apprend que la mission n'était qu'une épreuve pour Naruto et les autres afin de fortifier le travail d'équipe.

Onbaa 

L’onbaa est un animal que Jiraya avait rencontré lorsqu'il était enfant ; il a dessiné son combat contre l'animal. Tsunade pensait que c'était un mensonge jusqu'à ce qu'elle voit la créature en question. Un nouveau-né onbaa est enlevé par un aigle et tombe sur le dos de Naruto où il reste accroché. Ayant confondu Naruto avec sa mère, il se cramponne à son dos et ne peut pas être enlevé. Naruto est forcé de quitter le village puisque Tsunade lui donne une mission. Pendant son voyage, Naruto est attaqué par la mère du bébé onbaa furieuse.

Quand Naruto et la bête se séparent, l'onbaa mûrit et devient un adulte violent qui essaie de tuer Naruto. Après s'être rappelé qui est Naruto, l'onbaa bloque le coup fatal de sa mère, puis rapporte Naruto évanoui jusqu'à Konoha. Peu après, la population entière de Konoha est envahie de bébés onbaa accrochés aux dos des habitants.

Hiruko 

Hiruko est un ninja déserteur du village de Konoha. Il apparait dans le film Naruto Shippuden : La Flamme de la volonté. Il est accompagné de trois ninja Ichi, Ni, et San (lit. 1, 2 et 3).

Kosuke Maruboshi 

 , surnommé le  (surnom qu’il partage avec le père de Gaï Maito, Daï), est un ninja de Konoha très âgé mais néanmoins genin. Il se révèle cependant être un ninja courageux et très expérimenté. Il se souvient des leçons qu'il a apprises avec les  et  Hokage et voit des similitudes entre Naruto et son père, le  Hokage.

C’est un des rares personnages non-canon (avec Gamariki) à apparaître dans plusieurs arcs hors-série.

Techniques 

 
Une technique de multiplication du shuriken.
 
Une technique consiste à dresser une quantité importante d'eau au devant de l'utilisateur en guise de protection
 
La technique du Dragon aqueux consiste à matérialiser à partir de l'eau un dragon qui dévaste l'adversaire entier.
 
Une technique mêlant le kenjutsu (art du maniement du sabre) et le genjutsu (art des illusions), consistant à hypnotiser l‘adversaire avec des mouvements de sabre, de manière à lui faire voir des sabres pleuvoir à la manière des branches du saule pleureur, afin de le déstabiliser pour pouvoir l’achever.

Hayama Shirakumo 

 est un jōnin de Konoha ; il utilise un sabre et des techniques de type vent. Après l'attaque d'Orochimaru sur Konoha, il participe en tant que capitaine à une mission dans le but de protéger la frontière du Pays de Feu avec Naruto.

Tekuno Kanden 

 est un jōnin de Konoha, spécialiste des pièges, il utilise aussi des techniques de type terre. Après l'attaque d'Orochimaru sur Konoha, il participe à une mission dans le but de protéger la frontière du Pays du Feu avec Naruto.

Bibliographie

Databooks

Tomes en français

Notes et références

Notes

Équivalents katakana

Références

Databooks

Tomes de Naruto

Anime

Voir aussi

Articles connexes 

 Liste des personnages de Naruto
 Clans de Konoha

Naruto feu
Naruto feu